

События 
 Военные трибуны с консульской властью Луций Папирий Мугиллан, Лицин Менений Ланат, Сервий Корнелий Малугинский, Сервий Сульпиций Претекстат (у Т.Ливия нет списка). Плебейские трибуны Гай Лициний Столон и Луций Секстий Латеран.
 376 (378) — Проект закона Лициния и Секстия: восстановление консульской власти, чтобы один консул был из плебеев, открыть плебеям доступ в одну из жреческих коллегий, ограничить в 500 югеров землю, которую гражданин мог приобретать для пользования из числа государственных, облегчить положение должников.
 376/375 — Афинский архонт-эпоним Харисандр.
 Агесилай, находясь в Мегарах, надолго заболел. Пелопоннесский флот разбит афинским навархом Храбрием в сражении в проливе между Наксосом и Пиросом. Из 83 лаконских триер 49 захвачены, а 24 потоплены.
 376—353 — Царь Карии Мавзол. Столица в Галикарнасе.
 370-е годы — Неудачи сицилийцев в борьбе с Карфагеном. Дионисий потерял территорию к западу от реки Галик.

См. также

Примечания